Toponímia:
Serres:
Serra Gran: serra situada entre els municipis d'Alcover i la Riba (Alt Camp)
Serra Gran: serra situada al municipi d'Osor (Selva)
Indrets:
La Serra Gran: indret del municipi de la Sentiu de Sió (Noguera)